Magazyn Winx Club – dwumiesięcznik dla fanów serii czarodziejek z Klub Winx. 

Magazyn ukazuje się na rynku od 2006 roku i cieszy się dużą popularnością z powodu wciąż kontynuowanej produkcji serialu animowanego. Do każdego numeru dołączane są losowo dobierane prezenty niespodzianki oraz główny prezent - płyty DVD, figurki, torby, biżuteria, itp. Nieodłącznym elementem każdego magazynu jest komiks opowiadający o przygodach Winx. Czasopismo podzielone jest od kilku do kilkunastu działów (zależy od danego wydania), które mają trafić w gust każdego odbiorcy, niezależnie od wieku i płci. W listopadzie 2020 wydawca postanowił o zawieszeniu wydawania magazynu na czas nieokreślony.

Spis treści 
Każdy magazyn jest zbudowany z następujących działów:

 Album Winx - tutaj jedna z czarodziejek Winx opowiada o wybranym głównym temacie. Czasami dla przypomnienia ten dział jest przeznaczany, na krótki opis bohaterek serialu. Przykładowo artykuł "Życie to muzyka!" (1/2019), gdzie narratorem jest czarodziejka muzyki, Musa, która opowiada czytelnikom o sobie - o tym co lubi, z kim się przyjaźni oraz w jakie kolory lubi się ubierać.
 Komiks
 Magiczny test/Test czarodziejki 
 Wywiad - wywiad z polską lub zagraniczną gwiazdą.
 Lekcja stylu - prezentowane są w tym dziale modelki, dzięki któremu młodsze czytelniczki magazynu mogą podążać za modnymi radami czarodziejki Stelli.
 Quiz
 Listy i liściki - nadesłane prace fanów na konkurs.
 Do czytania i oglądania - co obecnie króluje na półkach w księgarni oraz w repertuarze kin.
 Podróże - poznaj wybrany kraj i miejsca, które warto w nim odwiedzić.
 Sama radość - pomysł na kreatywne hobby i jak je rozwijać.
 Złote myśli - podsumowanie ważnych elementów danego sezonu z serialu animowanego.
 Co na to Bloom? - pytania i odpowiedzi zadawane czarodziejce Smoczego Płomienia i liderce Klubu Winx, Bloom.

Lista numerów 
Poniżej znajduje się lista numerów magazynu na podstawie serialu "Winx Club" wydanych w Polsce. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2006 roku, a kolejne raz w miesiącu, aż do 2017 roku. Od 2017 roku magazyn w pełni zmienił się w dwumiesięcznik. Z powodów uderzenia pandemii SARS-CoV-2 w Polsce w 2020 roku, wydawnictwo Media Service Zawada poinformowało o czasowym wstrzymaniu wydawania magazynu.

Przypisy 

Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Czasopisma w języku polskim
Dwumiesięczniki w Polsce
Włoskie komiksy
Winx Club